Enström är ett svenskt efternamn som bärs av:

 Axel Enström, ingenjör och ämbetsman
 Axel Ehnström, artist under namnet Paradise Oskar
 Jessica Enström, handbollsspelare
 Karin Enström, politiker och officer
 Per Vilhelm Enström, författare
 Thomas Enström, ishockeyspelare
 Tina Enström, ishockeyspelare
 Tobias Enström, ishockeyspelare
 Tommy Enström, ishockeyspelare
Agneta Enström, författare och långdistanslöpare
Hugo Enström, dialektforskare

Se även 

 Eneström

Svenska efternamn